Лебединцев — русская фамилия. Известные носители:

 Лебединцев, Всеволод Владимирович (1881—1908) — астроном, деятель революционного движения.
 Лебединцев, Даниил Гаврилович (1821—1897) — археолог, делопроизводитель канцелярии Главного военно-кодификационного комитета; тайный советник.
 Лебединцев, Константин Феофанович (1878—1925) — математик-педагог.
 Лебединцев, Пётр Гаврилович (1820/1821—1896) — историк, археолог, педагог, журналист и религиозный деятель, член-основатель «Общества Нестора Летописца», кафедральный протоиерей киевского собора Святой Софии.
 Лебединцев, Станислав Владимирович (род. 1978) — российский футболист.
 Лебединцев, Феофан Гаврилович (1828—1888) — украинский общественный деятель, учёный в области религии и краеведения, издатель, журналист.